|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Luxemburg (officieel BGL BNP Paribas Luxembourg Open) van 2014 vond plaats van 13 tot en met 18 oktober 2014 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de negen­tiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Caroline Wozniacki was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Andrea Petković strandde al in de eerste ronde.

De verliezend finaliste van het voorafgaand jaar, Annika Beck uit Duitsland, won deze keer het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Tsjechische Barbora Záhlavová-Strýcová. Beck wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij deed dat zonder ook maar één set te hoeven prijsgeven in het totale toernooi.

De Belgische Kirsten Flipkens was het zevende reekshoofd. Zij verloor haar openings­partij van de Zweedse Johanna Larsson. Haar landgenote Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens maakte in de tweede ronde de als tweede geplaatste Française Alizé Cornet onschadelijk. In de kwartfinale werd zij uitgeschakeld door Mona Barthel uit Duitsland.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Stephanie Vogt en Yanina Wickmayer hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, het Spaanse team Anabel Medina Garrigues en Sílvia Soler Espinosa, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Hradecká en Krejčíková.

Het ongeplaatste duo Timea Bacsinszky en Kristina Barrois won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste Tsjechische koppel Lucie Hradecká en Barbora Krejčíková in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Zwitserse Bacsinszky had daar­naast drie eerdere dubbelspeltitels met een andere partner; de Duitse Barrois geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Luxemburg 2014
Luxemburg